Tupamaros puede estar haciendo referencia a:

 Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, grupo guerrillero y posterior movimiento político uruguayo.
 Movimiento Tupamaro (Venezuela), grupo político;
 Los Tupamaros, orquesta fundada en Bogotá, Colombia, en 1976.

Otros 
 Túpac Amaru